

Patronyme 

 Jean Ango ou Angot (1480-1551), armateur français,
 Robert Angot de L'Éperonnière (1581-?), poète satirique français ;
 Louis-Hector-Amédée Angot (1739-1805), homme politique français  ;
 Jean-François Angot-Darsonval (1762-1825), militaire français
 Alphonse-Victor Angot (1844-1917), historien français ;
 Alfred Angot (1848-1924), physicien, météorologiste et climatologiste français ;
 André Angot (1947-2001), homme politique français ;
 Christine Angot (1959-), écrivaine française ;
 Pierre Angot (1958-), compositeur français
 Eugénie Angot (1970-), cavalière française ;
 Florian Angot (1973-), cavalier français ;
 Reynald Angot (1975-), cavalier français ;
 Michel Angot (1949-), indianiste et sanskritiste français.

Toponyme 
Ango- / 
 Graignes-Mesnil-Angot, commune française du département de la Manche, région Normandie ;
 Angoville-au-Plain, commune française du département de la Manche, région Normandie ;
 Angoville-en-Saire, commune française du département de la Manche, région Normandie ;
 Angoville-sur-Ay, commune française du département de la Manche, région Normandie ;
 Angoville, commune française du département du Calvados, région Normandie ;
 Angoville-la-Séran, commune française du département du Calvados, région Normandie ;
 Angoville, hameau de Berville-en-Roumois, département de l'Eure, région Normandie ;
 Angot, ancienne province de l’Éthiopie.

Titre 

 La Fille de madame Angot, opérette de Charles Lecocq (1872).

Personnage 
 Madame Angot, personnage de théâtre.

Patronyme normand